Пильский — фамилия. Известные носители:
 Пильский, Иосиф Яковлевич (1906—1965) — директор Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева.
 Пильский, Пётр Мосевич (1879—1941) — журналист довоенной Латвии, обозреватель газеты «Сегодня», заведующий её литературным отделом, писатель.

См. также 
 Пильский повят — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство.